Kabelík ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kabelík (1864–1928), tschechischer Literarhistoriker und Lehrer
 Vladimír Kabelík (1924–2000), tschechischer Filmregisseur